Rue des Boulets – via dell'XI arrondissement di Parigi
 Rue des Boulets – stazione della metropolitana di Parigi